

Brasile
In portoghese estádio municipal 
 Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho di San Paolo

Cile
In spagnolo estadio municipal
 Estadio Municipal de Concepción
 Estadio Municipal de La Cisterna

Croazia
In croato gradski stadion
 Stadio municipale di Poljud
 Stadio municipale di Velika Gorica

Ecuador
In spagnolo estadio municipal
 Stadio Municipal General Rumiñahui di Sangolquí

Grecia
In greco Δημοτικό Στάδιο
 Stadio municipale di Lamia 
 Stadio municipale di Mitilene
 Stadio municipale di Peristeri

Israele
 Stadio municipale di Kiryat Shmona

Libano
 Stadio municipale di Beirut

Marocco
 Stadio municipale di Kénitra

Polonia
In polacco stadion miejski
 Stadio municipale – stadio di Białystok 
Stadio municipale – stadio di Bielsko-Biała 
 Stadio municipale – stadio di Breslavia
Stadio municipale – stadio di Chorzów
 Stadio municipale – stadio di Cracovia 
Stadio municipale – stadio di Gdynia 
 Stadio municipale – stadio di Kielce 
 Stadio municipale – stadio di Łódź
 Stadio municipale – stadio di Poznań
 Stadio municipale – stadio di Rybnik
 Stadio municipale – stadio di Stettino
Stadio municipale – stadio di Tarnów
Stadio municipale – stadio di Tychy

Portogallo
In portoghese estádio municipal 
 Stadio Municipale 22 giugno di Vila Nova de Famalicão
 Stadio comunale di Braga
 Estádio Municipal de Chaves
 Estádio Municipal de Portimão
 Estádio Municipal José Bento Pessoa di Figueira da Foz

Repubblica Democratica del Congo
In francese stade municipal
 Stade Municipal de Lubumbashi

Serbia
In serbo gradski stadion
 Stadio municipale – stadio di Ivanjica
Stadio municipale – stadio di Zemun

Slovenia
In sloveno mestni stadion
 Stadio municipale Ob Jezeru di Velenje

Spagna
In spagnolo estadio municipal
 Stadio Municipale di Anoeta
 Stadio Municipale di Butarque
 Stadio Municipale di Ipurúa
 Stadio municipale José Zorrilla di Valladolid
 Stadio Municipal Reino de León di León
 Estadio Municipal de Chapín
 Estadio Municipal Carlos Tartiere di Oviedo
 Camp Nou Municipal di Reus
 Estadio Municipal de Pasarón
 Estadio Municipal de Anduva
 Camp Municipal Narcís Sala di Barcellona

Svizzera
 Stade Municipal Yverdon-les-Bains

Pagine correlate
 Stadio comunale